Hum – miasto w Chorwacji 
 Hum – amerykański zespół grający rocka alternatywnego założony w 1989
 Zahumle (Hum) – kraina historyczna nad Morzem Adriatyckim
 Mogot (hum) – ostaniec wapienny